Lamb se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ivan Mackenzie Lamb
 James P. Lamb